Odjazdowe zoo (oryg. Les Zooriginaux) – serial animowany produkcji francuskiej emitowany od 4 września 2009 w TV Puls w paśmie dla dzieci Junior TV. Serial zawiera 52 odcinki po 13 minut. Seria wyprodukowana przez studio Procidis, Praxinos i M6. Czołówka była śpiewana przez Jeana-Michela Kajdana. Serial miał swoją premierę już oprócz Francji, w Belgii, Niemczech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Opis fabuły 
Serial opowiada o zwierzętach w ZOO. Każde z nich ma jakieś przygody, problemy i sekrety.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie producenta Hippocampus Sp. z o.o. – Master Film
Reżyseria: Dobrosława Bałazy
Dialogi: Elżbieta Kowalska
Dźwięk:
 Stanisław Winiarski (odc. 1-12),
 Mateusz Michniewicz (odc. 13-22),
 Izabela Waśkiewicz (odc. 23-24, 35-42),
 Paweł Nowacki (odc. 25-34, 43-52)
Montaż:
 Stanisław Winiarski (odc. 1-12),
 Jan Graboś (odc. 13-22),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 23-24, 35-42),
 Paweł Siwiec (odc. 25-34),
 Paweł Nowacki (odc. 43-52)
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Wystąpili:
 Mirosław Zbrojewicz – Leo
 Stefan Knothe – Alka
 Andrzej Ferenc – Narrator
 Joanna Budniok-Feliks – Panna Connoch
 Beniamin Lewandowski – Junior
 Włodzimierz Press – Ai-Lu
 Brygida Turowska – Lea
 Sławomir Pacek – Sir Feliks
 Joanna Pach - Olga
 Hanna Kinder-Kiss
 Janusz Wituch –
 Breivy,
 Lord Jojo
 Jacek Wolszczak
 Andrzej Blumenfeld – Talar
 Jarosław Domin – Kroka
 Waldemar Barwiński - Lupus
 Anna Apostolakis - Lupia
 Robert Czebotar
 Izabela Dąbrowska – Naja
 Wojciech Paszkowski – Komo
 Włodzimierz Bednarski – Dyrektor
 Mirosław Wieprzewski –
 Doktor,
 Orni
 Katarzyna Tatarak – Lidia
 Wit Apostolakis – Chet
 Andrzej Chudy – Profesor Troglodys
 Krzysztof Szczerbiński –
 Arti,
 Chico
 Karol Wróblewski
 Agnieszka Kunikowska –
 Talia,
 Żyrafa Gigi
 Martyna Sommer – Urszula
 Katarzyna Kozak
 Kamila Boruta –
 Olga,
 Weterynarz
 Beata Łuczak –
 Kanga,
 Ruka
 Marek Bocianiak
 Grzegorz Kwiecień
 Beata Deskur – Nila
 Mikołaj Klimek
 Maksymilian Bałazy
i inni

Lektor: Jacek Kopczyński

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001